

Codici 
 JLX – codice aeroportuale IATA dell'Union Station Heliport, Los Angeles, Stati Uniti

Altro 
 JLX – gruppo fittizio dei fumetti Amalgam Comics